Die Baureihe 211 bezeichnet folgende Fahrzeuge:

 Diesellokomotive DB-Baureihe 211 der Deutschen Bundesbahn und später der Deutschen Bahn AG, ehemalige Baureihe V 100 der Deutschen Bundesbahn
 Elektrolokomotive DR-Baureihe 211, ehemalige Baureihe E 11 der Deutschen Reichsbahn und spätere  Baureihe 109 der Deutschen Bahn AG
 Pkw Mercedes-Benz Baureihe 211, der Daimler AG